Кавка́зский бульва́р — бульвар в районе Царицыно Южного административного округа города Москвы. Проходит от Кантемировской улицы до Промышленной улицы. Нумерация домов ведётся от Кантемировской улицы.

Происхождение названия 
Возникшая в связи с массовым строительством новая улица получила своё название в 1965 году по историко-географическому региону Кавказ в связи с расположением на юге Москвы.

История 
В 1960 году районный центр Московской области, посёлок Ленино, был включён в состав Пролетарского района Москвы. В 1963 году поле между посёлком Ленино, деревней Котляково и платформой Чертаново стало массово застраиваться панельными домами. Возник ряд новых улиц, в числе которых и был Кавказский бульвар.

Примечательные здания и сооружения

по нечётной стороне 
 № 7 — Жилой дом
 № 17 — Районный центр «Эльбрус» (ранее — кинотеатр «Эльбрус»).
 № 25 — В здании размещаются детский юношеский спортивный клуб «Вымпел» и участок № 4 РЭУ ДЕЗ Царицыно ЮАО.
 № 25 — Пятиэтажное панельное здание.
 № 35/2 — Отделение связи «Почты России» № 115516.
 № 35/2, корп. 1 — Магазин «Продукты».
 № 37, корп. 2 — школа № 840.
 № 41, корп. 1 — Молочно-раздаточный пункт от поликлиники № 82.
 № 45 — Городская поликлиника № 166 Филиал № 2 (ранее — Городская поликлиника № 148).
 № 45, корп. 2 — Ясли-сад № 621.
 № 57 — Складской комплекс «Садко», занимающий целый квартал.

по чётной стороне 
 № 12, корп. 3 — школа № 577.
 № 16, корп. 2 — школа № 904.
 № 18 — «Китайская стена»
 № 18, корп. 2 — детский сад № 600.
 № 26 — фитнес центр «DorFit», аптека.
 № 34, корп. 1 — Пятиэтажное панельное здание.
 № 40 — Пятиэтажное пятиподъездное панельное здание 1964 года постройки серии I-515.
 № 48 — ОМВД России по району Царицыно.
 № 50 — 17-этажный панельный дом 1995 года постройки. 
 № 54 — Производственный корпус.
 № 58 — Мясокомбинат ОАО «Царицыно».

Галерея

Соответствие названия 
До застройки деревни Чертаново, бульвар, в принципе, соответствовал своему названию, но в настоящее время после улицы Бехтерева в сторону платформы Чертаново переходит в пустырь (промзона).

Транспорт 
 Станции метро «Царицыно», «Кантемировская».
 Автобусы е80.
Платформа Чертаново Павелецкого направления МЖД и Царицыно Курского направления МЖД.

Примечания

Ссылки 

 Карты Яндекс — Кавказский бульвар
 Google Maps — Кавказский бульвар
 Кавказский бульвар — на сайте МосДва